Le mot fouet peut désigner :

Armes 
 Un fouet est un instrument composé d'une ou de plusieurs lanières, généralement en cuir, et d'un manche généralement utilisé pour le dressage
 Cravache, fouet court, généralement utilisé dans les disciplines équestres
 Flagellation, punition ou châtiment utilisant le fouet

Cuisine 
 Fouet (cuisine), un ustensile servant à mélanger des ingrédients
 Fouet électrique, appareil électroménager correspondant au fouet
 Fouet catalan, une spécialité culinaire catalane

Films 
 Coup de fouet en retour (1956), film américain réalisé par John Sturges
 De plein fouet (1980), film américain réalisé par Brian G. Hutton
 La Loi du fouet (1952), film américain réalisé par Lewis Milestone
 Le Corps et le Fouet (1963), film italien réalisé par Mario Bava
 Le Corps et le Fouet (1980), film pornographique suisse d'Erwin C. Dietrich

Patronyme 

 Albert Fouet (1915-2017), homme politique français
 Georges Fouet, (1922-1993), archéologue français, précurseur de l'archéologie moderne
 Louise Berthe Fouet (1858-1935), peintre française

Toponymes 
 Rivière le Fouet, un affluent de la Petite rivière Bostonnais, coulant à La Tuque, en Mauricie (Québec, Canada)

Animal 
 Laminaria digitata, également nommé 
 Poissons-fouet, également connus sous le nom de Gigantactinidae
 Couleuvre vert et jaune, également nommée fouet.

Autres 
 Antenne fouet, antenne parabolique
 Fouet (musique), un instrument de percussion composé de deux lames en bois
 Ruoska ( en français), un groupe de metal industriel finlandais
 Whip ( en français), député chargé de veiller à ce que les élus de son parti soient présents et votent en fonction des consignes du parti (Canada, États-Unis, Royaume-Uni)
 Fouet (marine) : ancien système de barre utilisé en Europe entre le XVIe et le XVIIe siècle se présentant sous forme d'un bâton vertical actionnant le gouvernail par une mécanisme intermédiaire.

Voir aussi